Arceo steht für:
 Arceo (Boimorto), eine Gemeinde im nordspanischen Galicien

Arceo ist der Familienname folgender Personen:
 María Arceo (* 1965), kubanische Softballspielerin
 Norberto Arceo (* 1943), philippinischer Radrennfahrer
 Sergio Méndez Arceo (1907–1992), mexikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof